Митянин, Александр Александрович — белорусский биолог, художник-таксидермист и художник-анималист
 Митянин, Анатолий Яковлевич — белорусский архитектор
 Митянин, Юрий Павлович — советский ватерполист и российский ватерпольный тренер, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России по водному поло
 Митянина, Анна Владимировна - Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге